Jumapolo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Jumapolo, distrikt, Jawa Tengah, 
 Desa Jumapolo, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar